Matthew Bennett (n. 1968) attore e sceneggiatore canadese.
 Matthew Bennett (n. 1982) crickettista inglese
 Matthew Bennett, geologo britannico
 Matthew Bennett (n. 1993) giocatore di lacrosse canadese
 Matthew Bennett (1862-1951) politico australiano
 Matthew Bennett, produttore televisivo statunitense, spesso accreditato come Matt Bennett 
 Matthew Bennett (n. 1954) storico militare britannico

 Matt Bennett (n. 1991) attore statunitense